У сезоні Футбольної ліги 1910/1911 перемогу вдруге в історії клубу святкували футболісти Манчестер Юнайтед.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон

Результати

Другий дивізіон

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; О = Очки

Результати

Виноски

Посилання 
rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія